Willy Hess (1859–1939) – niemiecki skrzypek
 Willy Hess (1906–1997) – szwajcarski muzykolog